Александр Павлович Масальский (7 апреля 1871, Молога, Ярославская губерния — не ранее 1918) — священник Православной Российской Церкви, настоятель Ильинско-Тихоновского храма в Ярославле с 1893 года, окружной благочинный.

Биография 
Родился в семье священника. Окончил Ярославское духовное училище и Ярославскую духовную семинарию (1892).
Преподаватель в церковно-приходской школе села Еремейцево Рыбинского уезда Ярославской губернии (1892).

Иерей, настоятель Ильинско-Тихоновского храма в Ярославле (1893), законоучитель в начальном училище при Ремесленной управе (1894—1906), катехизатор (1895), секретарь епархиального попечительства о бедных духовного звания (1897—1906), член строительного комитета при епархиальном Ионафановском женском училище (1896), Ярославского комитета Православного миссионерского общества (1897), Комитета по ревизии приходо-расходных книг монастырей Ярославской епархии (1898) и миссионерского комитета Православного церковного братства святителя Димитрия Ростовского (1902), председатель и казначей приходского попечительства (1903), законоучитель (1904) и член педсовета (1908—1911) в женской гимназии О. Н. Корсунской, депутат XIV епархиального съезда (1905), член правления Ярославской духовной семинарии, епархиального противораскольнического и противосектантского миссионерского комитета и Благочиннического совета 2-го округа Ярославля, председатель Совета приходской богадельни им. М. М. Литова (1906), член Комитета Эмеритальной кассы духовенства, пожизненный почетный член Ярославского вольно-пожарного общества (1915), член Ярославских епархиального и училищного советов, делегат областного учительского съезда и чрезвычайного епархиального съезда духовенства и мирян, глава его делегации в Синод (1917).

В 1917—1918 годах член Поместного собора Православной российской церкви по избранию как клирик от Ярославской епархии, участвовал во всех трёх сессиях, член III, V, XV, XVII Отделов.

С 1918 года благочинный храмов 2-го округа Ярославля.

Награждён набедренником (1897), скуфьей (1900), камилавкой (1905), наперсным крестом (1912).

Жена — Мария Александровна. Дети — Николай, Павел, Сергей, Елена, Михаил, Анатолий, Мария.

Сочинения 
 Памяти священника о. Александра Торопова // Ярославские епархиальные ведомости. 1899. № 12.
 Венок на могилу почившего о. протоирея Феодора Петровича Успенского // Приходская жизнь. 1916. № 2.

Источники 
 ГА Ярославской обл. Ф. 230. Оп. 2. Д. 4902. Л. 6-10; Д. 5405. Л. 27.
 Ярославский календарь на 1894 год. С. 163; Памятная книжка Ярославской губ. 1898. С. 207, 215; 1900. С. 164, 171; 1905. С. 235—236; 1915. С. 30.
 Ярославские епархиальные ведомости. 1898. № 17. С. 249; 1903. № 7. С. 149; 1910. № 12. С. 93; 1912. № 15.
 Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917—1918 годов. Т. 27. Члены и делопроизводители Собора: биобиблиографический словарь / отв. ред. С. В. Чертков. — М.: Изд-во Новоспасского монастыря, 2020. — 664 с. — ISBN 978-5-87389-097-2.

Священники Русской православной церкви
Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)
Выпускники Ярославской духовной семинарии
Выпускники Ярославского духовного училища